Дъектиек, Дьектиек (алт. Тектийек) — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Административный центр Дъектиекского сельского поселения.

История

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай и находится вблизи рек Малый Пештек и Гордуба.
Абсолютная высота 1003 метров выше уровня моря
.

Уличная сеть
состоит из 21 географического объекта:
 Переулки: Лесной пер., Нагорный пер., Родниковый пер., Советский пер.
 Улицы: ул. Горная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Оленеводов, ул. Парковая, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Центральная, ул. Школьная.

Население

Инфраструктура 
Отделение почтовой связи Дъектиек 649225 (Почтовая ул., 2)

Администрация Дъектиекского Сельского Поселения (Школьная ул., 1)

Стадион

Дом культуры (Центральная ул., 19).

Транспорт 
Автодороги регионального значения «Шебалино — Дъектиек» и «Дъектиек — Арбайта — Верх-Черга»

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района